En , Rożnowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Rożnowo.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Rożnowo.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Rożnowo.